Shrewsbury – miasto w Anglii.
Miejscowości w USA:
 Shrewsbury – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Shrewsbury – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Shrewsbury – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Shrewsbury – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Shrewsbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Shrewsbury – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
Gminy w USA:
 Shrewsbury (ang. Shrewsbury Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Shrewsbury (ang. Shrewsbury Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Shrewsbury (ang. Shrewsbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Shrewsbury (ang. Shrewsbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan
 Shrewsbury (ang. Shrewsbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Shrewsbury (ang. Shrewsbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland